Савро — село П'ятихатського району Дніпропетровської області
 Савро — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці